millereauserge

Architecture 
 Les Kuwait Towers sont un ensemble architectural de la ville de Koweït.

Géographie 
 Le Koweït, un État unitaire d'Asie situé au Moyen-Orient, au nord de l'Arabie.
 La ville de Koweït, la capitale de cet État.

Musique 
 Haut de gamme / Koweït, rive gauche, un album de Koffi Olomidé.

Sport 
 Koweït SC, un club de football.
 Al Nasr Koweït, un club de football.